XS puede referirse a:

 Talla de ropa extra pequeña (inglés: extra small): Véase el Código de letras.
 XS_(Jenni_Ognats), un personaje de ficción.
  The X’s, una serie animada estadounidense.
  Factor Xs, un reality show transmitido por el Canal RCN en Colombia.
  XS La Peor Talla, una película chilena del año 2003.

Siglas